Río de Revilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río de Revilla (vattendrag i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Río Gamo, vattendrag, 

Robotskapade Spanienförgreningar